Алегзандрия () — город в округе Дуглас, штат Миннесота, США. На площади 24,2 км² (8,9 км² — суша, 50 км² — вода), согласно переписи 2008 года, проживают 12 415 человек. Плотность населения составляет 383,2 чел./км².

 Телефонный код города — 320
 Почтовый индекс — 56308
 FIPS-код города — 27-00928
 GNIS-идентификатор — 0639272

Известные жители 
В городе проживает известный реслер и боец MMA Брок Леснар.

Примечания

Ссылки 
 Официальный web-сайт города
 Alexandria Independent School District
 Alexandria Lakes Area Chamber of Commerce
 Alexandria Tourism Official Website
 Alexandria Area Economic Development Commission Website

Города округа Дуглас (Миннесота)
Города Миннесоты